Sainte-Eulalie ist der Name folgender Gemeinden:
 Sainte-Eulalie (Québec), kanadische Gemeinde in Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Eulalie (Ardèche), Département Ardèche
 Sainte-Eulalie (Aude), Département Aude
 Sainte-Eulalie (Cantal), Département Cantal
 Sainte-Eulalie (Gironde), Département Gironde
 Sainte-Eulalie (Lozère), Département Lozère

mit Namenszusatz:
 Sainte-Eulalie-d’Ans, Département Dordogne
 Sainte-Eulalie-de-Cernon, Département Aveyron
 Sainte-Eulalie-d’Eymet, Département Dordogne
 Sainte-Eulalie-d’Olt, Département Aveyron
 Sainte-Eulalie-en-Born, Département Landes
 Sainte-Eulalie-en-Royans, Département Drôme